Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Bogotá 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcelo Melo e André Sá che hanno battuto in finale Eric Nunez e Jean-Julien Rojer 6-4, 7-65.

Teste di serie 

 Marcelo Melo /  André Sá (Campioni)
 Santiago González /  Fernando Vicente (primo turno)

 Adrián García /  Cristian Villagrán (primo turno)
 Eric Nunez /  Jean-Julien Rojer (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Bogotá 2006